Назим Ибрагимов:
 Ибрагимов, Назим Аллахверди оглы (род. 1935, или 1936) — советский и азербайджанский винодел, политик.
 Ибрагимов, Назим Асабали оглы (род. 1951) — азербайджанский государственный деятель, глава исполнительной власти Шеки.
 Ибрагимов, Назим Гусейн оглы (род. 1963) — азербайджанский политик и дипломат.